Новочеркасское — многозначный термин:

Населённые пункты

Казахстан 
 Новочеркасское — село в Астраханском районе Акмолинской области.

Россия 
 Новочеркасское — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Новочеркасское — село в Гайском районе Оренбургской области.

Учебные заведения 
 Новочеркасское духовное училище
 Новочеркасское высшее военное командное училище связи

 Новочеркасское суворовское военное училище
 Новочеркасское суворовское военное училище МВД
 Новочеркасское казачье училище

Прочее 
 Новочеркасское восстание